

Абишево — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Абишево — село, Промишленнівський округ, Кемеровська область